Vale se poate referi la:

Forme de relief 
 Vale, formă de relief negativă, creată prin acțiunea unei ape curgătoare (râu)

Companii 
 Vale, companie minieră braziliană

Localități din România 
 Vale, Cluj, localitate în județul Cluj			
 Vale, Harghita, localitate în județul Harghita			
 Vale, Sibiu, localitate în județul Sibiu
 Vale în Jos, Alba, localitate în județul Alba

Localități din Brazilia 
 Vale Real, oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia 
 Vale Verde, oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia  
 Vale de São Domingos, oraș în Mato Grosso (MT), Brazilia 
 Vale do Anari, oraș în Rondônia (RO), Brazilia 
 Vale do Paraíso, oraș în Rondônia (RO), Brazilia  
 Vale do Sol, oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia

Alte locuri din afara României 
 Vale (oraș) , oraș în Georgia 
 Vale de Cambra, oraș în Portugalia   
 Vale of Glamorgan, zonă de consiliu a Țării Galilor.

Vezi și 
 Valea (dezambiguizare)
 Valle (dezambiguizare)

Legături externe 
 Vale (DEX)
 Vale (Answers.com)

Toponime românești